

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Salh“ beginnt.

Salh 



Salha 
 Salha, Valentin de (1758–1841), französischer Marineoffizier, General, Staatsmann
 Salhausen, Gottfried Konstantin von († 1675), Kreishauptmann in Leitmeritz

Salhi 
 Salhi, Mohammed al- (* 1986), saudischer Mittelstreckenläufer kenianischer Herkunft

Salho 
 Salhorgne, Dominique (1757–1836), französischer Geistlicher, Generalsuperior des Lazaristenordens und Theologieprofessor an der Universität Heidelberg